Эргле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эргле, Астра (более известна под фамилией Кловане; род. 1944) — латвийская, ранее советская, шахматистка.
 Эргле, Зента (1920—1998) — латышская писательница.